Le recensement des États-Unis de 1870 est un recensement de la population lancé en 1870 le  juin aux États-Unis qui comptaient alors  habitants.

Résultats

Références

1870
1870 aux États-Unis
Juin 1870